Па́вел Ви́кторович Бугало (; 21 августа 1974, Чирчик, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист, вратарь; тренер.

Биография 
Воспитанник ташкентского «Пахтакора». В 1992—1999 гг. играл за этот клуб, в составе которого был дважды признан лучшим футболистом года в Узбекистане (1996 и 1997).

В дальнейшем играл во владикавказской «Алании», казахстанских клубах «Женис» (ныне «Астана-64»), «Жетысу» и «Ордабасы». В составе клуба «Женис» в 2002 стал обладателем Кубка Казахстана.

В 2007—2009 гг. играл в составе ташкентского клуба «Бунёдкор» (до августа 2008 года — «Курувчи»).

Бугало выступал за сборную Узбекистана в 1995—2007 гг. В 2007 году провёл пять матчей за сборную. Всего провёл за сборную 40 игр.

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Казахстана: 2002 («Женис»)
 Чемпион Узбекистана: 1992, 1998 (оба — «Пахтакор»), 2008 («Бунёдкор»)
 2-е место в чемпионате Узбекистана: 1993 («Пахтакор»), 2007 («Курувчи»)
 Обладатель Кубка Узбекистана: 1993, 1997 (оба — «Пахтакор»), 2008 («Бунёдкор»)
 Финалист Кубка Узбекистана: 1996 («Пахтакор»), 2007 («Курувчи»)

Личные 
 Футболист года в Узбекистане: 1996, 1997

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков сборной Узбекистана  // rsssf.com

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Чирчик»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Футбольные тренеры Узбекистана